Postacie historyczne
 Jerzy Wołodyjowski – stolnik przemyski

Postacie literackie
 Jerzy Michał Wołodyjowski – postać literacka, bohater Trylogii Henryka Sienkiewicza